

Хрусцин () — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Хрусцин () — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

 Хрусцин () — село в гміні Ґомуніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства